Heimes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Heimes (* 1946), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Lennestadt
 Anke Heimes (* 1957), deutsche CDU-Politikerin
 Chrysologus Heimes (1765–1835), Franziskanerpater, Organist, Orgelsachverständiger und Komponist
 Ernst Heimes (* 1956), deutscher Schriftsteller
 Heinrich Heimes (Politiker) (1795–1865), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter 
 Heinrich Heimes (1855–1933), deutscher Landschafts- und Marinemaler
 Johann Valentin Heimes (1741–1806), deutscher Priester und Weihbischof des Bistums Mainz
 Jonathan Heimes (1990–2016), Jugend-Hessenmeister im Tennis, Fußballfan, Buchautor, mehrfach an Krebs erkrankt und daran verstorben
 Rudolf Heimes (1923–2003), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Silke Heimes (* 1968), deutsche Autorin, Poesietherapeutin und Ärztin
 Theo Heimes (1923–2008), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Wilfried Heimes (1927–2010), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (CDU)